Натуральне число 337
 337 рік до нашої ери
 337 рік нашої ери